Стед () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стед, Кристина (1902—1983) — австралийская писательница.
 Стед, Уильям Томас (1849—1912) — британский журналист, публицист, общественный деятель, эсперантист.